Кара Ашикага — автор популярної у Російській імперії книги, в якій викладені основи бойового мистецтва Джиу-джитсу. Російське видання книги побачило світ у друкарні «Русского Товарищества» у 1909 р. в Москві під назвою «Жіу-Житсу. Японская система физическаго развитія и самозащиты» професора Кара Ашикаги, переклад з англійського видання.
Видання включає три розділи де розказуються методика підготовки до занять, викладені основні прийоми та їх зв'язки, наведенні поради щодо психологічної підготовки та дії у критичній ситуації. Мета автора зробити загальнодоступний підручник фізичного розвитку та прийомів самозахисту по відомій японській системі. Матеріал багатий на ілюстрації. Також додано кілька анатомічних таблиць. ми картами
У 1991 р . у Санкт-Петербурзі було зроблено репринтне видання книги.

Посилання 
 Книга Кара Ашикага 

Бойові мистецтва